Louis Casimer "Lou" Jankowski, född 27 juni 1931, död 21 mars 2010, var en kanadensisk före detta professionell ishockeyforward som tillbringade fyra säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för ishockeyorganisationerna Detroit Red Wings och Chicago Black Hawks. Han producerade 37 poäng (19 mål och 18 assists) samt drog på sig 15 utvisningsminuter på 127 grundspelsmatcher. Han spelade också på lägre nivåer för Indianapolis Capitals, St. Louis Flyers och Buffalo Bisons i American Hockey League (AHL), Amarillo Wranglers i Central Hockey League (CHL), Edmonton Flyers, Calgary Stampeders, Denver Invaders, Victoria Maple Leafs, Phoenix Roadrunners och Denver Spurs i Western Hockey League (WHL) och Oshawa Generals i Ontario Hockey Association (OHA-Jr).

Han är farfar till ishockeyspelaren Mark Jankowski, som spelar för Calgary Flames, och släkt med ishockeylegendaren Red Kelly.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Lou Jankowski NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Lou Jankowski hockey statistics and profile at hockeydb.com

Avlidna 2010
Spelare i Denver Spurs (1968–1974)
Spelare i Phoenix Roadrunners (1967–1974)
Spelare i Victoria Maple Leafs
Spelare i Denver Invaders
Spelare i Calgary Stampeders
Spelare i Buffalo Bisons (1940–1970)
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i St. Louis Flyers
Spelare i Edmonton Flyers
Spelare i Indianapolis Capitals
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Oshawa Generals
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Regina
Födda 1931
Män
Spelare i Amarillo Wranglers